Handkreisel steht für:

 Gyroskopisches Übungsgerät, ein tennisballgroßes Spielzeug oder Trainingsgerät
 Fidget Spinner, ein Spielzeugkreisel